Широкоформатная система НИКФИ — широкоформатная кинематографическая система, основанная на использовании поперечного кадра на перфорированной киноплёнке шириной 70 мм и сферических (аксиально-симметричных) объективов. Эта система была известна в мире под названием Sovscope-70 и использовалась в СССР и странах социалистического блока, в том числе под названием DEFA-70.

Историческая справка 
Как и все иностранные аналоги, советская широкоформатная киносистема разрабатывалась в качестве альтернативы слишком сложной «Кинопанорамы» с присущими ей неустранимыми недостатками.
В 1956 году в Советском Союзе коллективом НИКФИ совместно с киностудией «Мосфильм» под руководством Е. М. Голдовского была разработана система широкоформатного кино, основанная на западных 70-мм системах «Тодд-АО» и «Супер Панавижн 70», но в отличие от них использовавшая 70-мм киноплёнку по ГОСТ 11272-78 как для съёмки негатива, так и для изготовления фильмокопий. Такое решение позволило использовать однотипную подложку для всех сортов киноплёнки, а также унифицировать большинство узлов и деталей съёмочной, копировальной, проявочной и проекционной аппаратуры. Кроме того, отечественный формат не рассчитан на искривлённые экраны «синерамного» типа — он предусматривал использование только плоских экранов шириной до 0,6 длины кинозала.

Создание собственной широкоформатной системы было для СССР вопросом престижа, поэтому необходимая линейка аппаратуры была разработана в короткие сроки. Для съёмки первого широкоформатного фильма «Повесть пламенных лет» в МКБК был создан павильонный киносъёмочный аппарат 70СК, а вслед за ним — скоростной аппарат для комбинированных съёмок 70КСК. В 1961 году был создан ручной широкоформатный киносъёмочный аппарат 1КСШР, а позднее — в 1966 году — павильонный аппарат «Россия» 1СШС. Единственный экземпляр этой камеры был специально изготовлен для съёмок киноэпопеи «Война и мир», а после этого использовался ещё для нескольких фильмов. Все широкоформатные камеры были оснащены зеркальным обтюратором и системой сквозного визирования. В 1973 году линейку пополнила натурная камера «Берёзка» 1СШН. Для комбинированных съёмок по методу «блуждающей маски» с инфраэкраном создан аппарат «Маска-70» 1КФШ. Специально для фильма «Через тернии к звёздам» была сконструирована камера для подводной съёмки. В некоторых случаях для съёмки применялись аппараты производства фирм «Митчелл» () и «Панавижн» (), допускающие использование 70-мм негативной киноплёнки.

Специально для съёмки на широкоформатный кадр создана совершенно новая линейка киносъёмочной оптики, в том числе сверхширокоугольные объективы «Киноруссар» конструкции М. Русинова. Кинопроекторы для демонстрации широкоформатных фильмокопий, проектировались двухформатными, то есть пригодными как для 70-мм киноплёнки, так и для 35-мм фильмов. Это достигалось за счёт применения фильмового канала специальной конструкции и зубчатых барабанов с четырьмя рядами зубьев на венцах двух разных диаметров. Два внутренних ряда зубьев использовались для 35-мм киноплёнки, а внешние — для 70-мм. Основными типами широкоформатных кинопроекторов были «КП-15» и «КП-30», а также их модификации. Проектор «КП-50» считается самым мощным в мире, обеспечивая световой поток  при помощи дуговой лампы с током 200 ампер. Из примерно 20 выпущенных экземпляров 4 были установлены в Кремлёвском Дворце съездов.

Техническое описание 
Шаг кадра, как у большинства иностранных аналогов, составляет 5 перфораций при стандартной частоте съёмки и проекции 24 кадра в секунду.
Кадровое окно киносъёмочного аппарата имеет размеры 51,3 × 23,0 мм по ГОСТ 25704-83, а полезный проецируемый на экран кадр составляет 48,59 × 22 мм площадью 1067 мм². Соотношение сторон изображения на экране — 2,2:1 — меньше, чем у негатива за счёт срезания кадра по бокам для магнитной фонограммы. В случае печати 35-мм широкоэкранных фильмокопий ширина кадра негатива используется полностью. Система НИКФИ является как производственным, так и прокатным форматом, то есть с негатива возможна контактная печать позитива этого же формата, например с помощью кинокопировального аппарата «23ШТК—1». Благодаря применению одинаковой позитивной киноплёнки и близких размеров кадра советский стандарт был совместим с западными аналогами, что позволяло производить обмен кинофильмами и экспорт советских фильмов за рубеж.

Стандарт позволял переводить широкоформатные фильмы в широкоэкранные на плёнке 35 мм, панорамные на трёх плёнках, и с классическим кадром на плёнках 35, 16 и 8-мм с пансканированием. Некоторые фильмы, снятые по широкоэкранной системе на 35-мм киноплёнке, перепечатывались с увеличением на широкоформатные фильмокопии, предназначенные для специализированных кинотеатров. Для этих целей был создан специальный кинокопировальный аппарат оптической печати «23МТО—1». Такая технология, широко применявшаяся и за рубежом, называется в иностранных источниках , и предусматривает создание псевдостереофонической шестиканальной фонограммы микшированием исходной одноканальной. С улучшением фотографического качества негативных киноплёнок, технология производства широкоформатных фильмов, снимаемых на 35-мм анаморфированный негатив, стала повсеместной. При этом запись исходных фонограмм производилась с расчётом на получение многоканального звука широкоформатной фильмокопии.

Разновидности фонограммы 
Большинство фильмокопий формата НИКФИ снабжались магнитной совмещённой фонограммой на четырёх дорожках, наносившихся на киноплёнку со стороны подложки после лабораторной обработки. На двух дорожках, расположенных между изображением и перфорацией, записывалось по одному каналу, а на двух более широких, размещённых на внешних кромках киноплёнки, ещё четыре. Номера и назначение каналов совпадали с американским форматом «Тодд-АО», позволяя производить международный обмен фильмами. Пять каналов использовались для раздельной записи звука, воспроизводимого пятью акустическими системами, расположенными за экраном в ряд. Шестой канал содержал звуковые эффекты и управляющие метки переключения дополнительных громкоговорителей, расположенных по бокам зала и с тыла. Первые годы эксплуатации системы часть фильмокопий выпускалась с девятиканальным звуком на отдельной 35-мм магнитной ленте по стандарту системы «Кинопанорама».
Оба вида фонограмм позволяли получить объёмный звук, следующий за изображением его источников на экране.

К середине 1980-х годов были разработаны две новых системы шестиканальной совмещённой фонограммы — «Суперфон-70» (ПК-70) и «Стереозвук 3+2+1». Вторая система, созданная на киностудии имени М. Горького, была совместима с существующими кинотеатрами, а после их незначительной доработки обеспечивала повышенную объёмность звука. Из пяти каналов для заэкранных громкоговорителей были задействованы только три, а два освободившихся выводились на акустические системы, установленные на стенах по бокам зала. Звук шестого низкочастотного канала воспроизводился двумя динамиками, расположенными за экраном на местах второго и четвёртого каналов стандартной системы. Общее расположение громкоговорителей было аналогично системе «Dolby Baby Boom». С 1984 года фонограммы всех широкоформатных картин, снятых на киностудии имени Горького, записывались только в этом стандарте. Впервые система опробована в картине «Семь стихий». В 1985 году оборудованием «Стереозвук 3+2+1» был оснащён московский кинотеатр «Космос».

Новый стандарт был внедрён в массовый прокат, в отличие от системы «Суперфон-70», совместно разработанной лабораторией электроакустики НИКФИ, НПО «Экран» и киностудией «Мосфильм». Эта система использована для создания фонограммы всего трёх фильмов: «Битва за Москву», «Там, где нас нет» и «Прорыв». Из двух низкочастотных эффектных каналов в этой системе остался один, а вместо второго записывался дополнительный канал звукового окружения. Система совместима с западной «Dolby Stereo 70» (Dolby Split Surround). Впервые такая фонограмма использована в киноэпопее «Битва за Москву». Из-за сложности оборудования и высокой стоимости акустических систем стандарт «Суперфон-70» был пригоден для демонстрации только в трёх специально оборудованных залах: «Россия» и «Октябрь» в Москве и в киноцентре «Ленинград» в Ленинграде. Массовое внедрение системы было запланировано на 1990 год, но в новых условиях самоокупаемости киносети так и осталось на стадии проекта.

Использование 
За период с 1960 по 1989 год на советских киностудиях было снято 162 игровых полнометражных фильма по широкоформатной системе НИКФИ, больше, чем в других странах мира. Это такие фильмы, как «Туманность Андромеды» (1967), «Чайковский» (1969), «Бег» (1970), «Освобождение» (1972), «Дерсу Узала» (1975), «Табор уходит в небо» (1975), «Чёрная берёза» (1977), «Забудьте слово «смерть»» (1979), «Лес» (1980), «34-й скорый» (1981), «Душа» (1981), «На помощь, братцы!» (1988) и многие другие. К 1983 году в СССР уже действовали 875 широкоформатных кинотеатров. Для массового кинопроката, не оснащённого широкоформатной проекцией, с широкого негатива при помощи оптической печати изготавливались 35-мм широкоэкранные и обычные прокатные копии.

Обратный процесс печати широкоформатных фильмокопий с 35-мм широкоэкранного анаморфированного негатива получил название «Blow Up» (увеличение). Такие «увеличенные» фильмокопии снабжались шестиканальной магнитной фонограммой и предназначались для показа в крупных кинотеатрах. Широкоформатные кинопроекторы за счёт большого размера кадрового окна способны обеспечивать световой поток, вдвое превосходящий получаемый при помощи широкоэкранных. В результате яркое изображение высокого качества выводилось на большие экраны шириной до 0,6 длины кинозала. Кроме того, качество многоканального звука на 70-мм плёнке значительно превосходило наиболее  аналоговую оптическую фонограмму широкоэкранных фильмокопий. Незадолго до распада СССР советский кинематограф отказался от съёмки в широком формате, и большинство широкоформатных фильмокопий печатались оптическим способом с негатива меньших форматов. Это отражало общемировую тенденцию отказа от дорогостоящих съёмочных форматов в пользу 35-мм киноплёнки.

Первыми «увеличенными» фильмами в СССР стали «Ленин в Польше» и «Хевсурская баллада». Последним — «Сталинград» Юрия Озерова. За разработку технологии советской делегации на VII конгрессе УНИАТЕК присуждён специальный диплом.
С появлением универсального формата кадра, пригодного для печати в разных системах, получила распространение съёмка широкоформатных фильмов на такой негатив. Впоследствии в советском кинопрокате появилось свыше ста «увеличенных» фильмов на плёнке 70-мм («Экипаж», «Тегеран-43», «Они сражались за Родину», «Соблазн», «Слово для защиты», «Красные дипкурьеры», «Хозяин тайги», «Человек с бульвара Капуцинов» и многие другие). С середины 1980-х годов в СССР отказались от печати широкоформатных фильмокопий с промежуточных контратипов в связи с отсутствием потребности в больших тиражах. Фильмы печатались преимущественно с оригинального негатива, что особенно важно при увеличении с меньших форматов «Широкий экран» или «УФК».

Негатив выдерживал печать небольшого количества копий, становясь непригодным для повторного тиражирования. Вместо него для архивного хранения использовался мастер-позитив без механических склеек. Однако в отличие от зарубежных стран, отказавшихся от широкоформатной съёмки уже в середине 1970-х, советские высокобюджетные фильмы продолжали сниматься на негатив 70-мм до конца 1980-х, благодаря экономическим особенностям советского кинематографа. Последним советским широкоформатным фильмом стала картина «Сирано де Бержерак» Наума Бирмана.
В настоящее время система Sovscope-70 не используется, уступив место совместимым стандартам SMPTE 0215-1995, SMPTE 0152-2003 и ISO 2467:2004, регламентирующим параметры современного широкоформатного кинематографа.

На основе 70-мм формата, был также разработан стандарт съёмки 3D-фильмов «Стерео-70», использующий такую же киноплёнку и незначительно модифицированное оборудование. В этом формате стереопара снималась на два кадра с классическим соотношением сторон 1,37:1, расположенных горизонтально на одной плёнке 70 мм. Качество изображения такого кинофильма сопоставимо с «плоским» фильмом обычного формата. В настоящее время съёмочная оптика, разработанная на основе системы «Стерео-70» используется для съёмки по цифровой технологии. Некоторые цифровые кинокамеры с сенсором, эквивалентным негативу 65-мм оснащаются сменными стереоблоками «Зепар», разработанными в МКБК на основе конструктивных решений «Стерео-70».

См. также 
 Кинопанорама

Примечания

Источники

Литература

Ссылки 
 

Технологии кино и видео